Tom Kristensen kan avse:

 Tom Kristensen (författare) - dansk författare (1893-1974)
 Tom Kristensen (racerförare) - dansk racerförare, född 1967
 Tom Kristensen (född 1955) - norsk författare
 Tom Christensen (ishockeyspelare) - norsk ishockeyspelare, född 1944